Molekulska formula -{C10H16N2O3}- se može odnositi na:

 Butabarbital
 Butobarbital
 Propilbarbital